Лан (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Осён. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65257.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 130 км юго-западнее Тулузы, в 9 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки  и Обис ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 575 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 385 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 288 были экономически активными, 97 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 288 активных жителей работали 267 человек (151 мужчина и 116 женщин), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 97 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи